Platzbecker ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Platzbecker (* 1972), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (SPD)
 Arno Platzbecker (1894–1956), deutscher Maler
 Heinrich Platzbecker (1860–1937), deutscher Komponist und Pianist
 Uwe Platzbecker (* 1970), deutscher Hämatologe und Onkologe